Aessosporon är ett släkte av svampar. Aessosporon ingår i familjen Sporidiobolaceae, ordningen Sporidiobolales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Aessosporon